Piwowarski steht für:

 Michael Piwowarski (* 1948), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Radosław Piwowarski (* 1948), polnischer Schauspieler und Regisseur
 (273273) Piwowarski, Asteroid

Siehe auch
 Piwowarsky